est un objet transneptunien en résonance 2:5 avec Neptune.

Caractéristiques 
2009 YG19 mesure environ  de diamètre.

Annexes

Liens internes 
 Objet transneptunien

Liens externes

Références 

 

Planète mineure non numérotée
Objet en résonance 2:5 avec Neptune
Planète mineure découverte en 2009
Objet céleste découvert par David L. Rabinowitz